Love Like Blood может относиться к следующим статьям:
 Love Like Blood — немецкий музыкальный коллектив.
 «Love Like Blood» — сингл британской группы Killing Joke.